Луций Корнелий Балб (Lucius Cornelius Balbus) e име на испанци, станали римски политици:

 Луций Корнелий Балб Стари, консул 40 пр.н.е.
 Луций Корнелий Балб Младши, понтифекс 43 пр.н.е., 21 пр.н.е. проконсул в Африка

Вижте също 
 Балб